El Torneig de Dubai 2012, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2012 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La vintena edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 25 de febrer de 2012 per la categoria femenina i entre el 27 de febrer i el 3 de març en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units.

El suís Roger Federer va guanyar el segon títol de l'any i també el cinquè a Dubai després dels aconseguits els anys 2003, 2004, 2005 i 2007. La parella femenina formada per Liezel Huber i Lisa Raymond van aconseguir el tercer consecutiu de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012